Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die L’Open 35 de Saint-Malo 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 13 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Saint-Malo